Ensign Racing Team fue un constructor británico de automóviles de Fórmula 1. De 119 Grandes Premios en los que participaron, únicamente iniciaron 87. De esas 87 carreras Ensign logró 19 puntos de campeonato, pero sin podios.

En sus diez temporadas en el campeonato fue suministrado motores Ford. Su mejor resultado fue un cuarto lugar en el Gran Premio de Brasil de 1981 por el suizo Marc Surer, donde además marcó la única vuelta rápida del equipo.

Resultados

Fórmula 1

Equipos privados

Referencias

Enlaces externos 

Constructores de Fórmula 1
Equipos de Fórmula 1
Equipos de automovilismo de Gran Bretaña